Microdajidae är en familj av kräftdjur. Microdajidae ingår i klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Microdajidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tantulocarider
Microdajidae